Pablo Castellano Cardalliaguet (Madri, ) é um advogado, político e sindicalista espanhol, socialista e republicano federal.

Foi Presidente da Assembleia da Estremadura em 1983.

Bibliografia 
CASTELLANO, Pablo: Sobre el partido obrero, Iniciativas Editoriales-El Viejo Topo, Barcelona, 1979. ISBN 84-7311-045-5
CASTELLANO, Pablo: Yo sí me acuerdo: apuntes e historias, Temas de Hoy, Madri, 1994. ISBN 84-7880-460-9
CASTELLANO, Pablo: Gota a gota, EILEA, Madri, 1996. ISBN 84-7970-006-8
CASTELLANO, Pablo: Por Dios, por la Patria y el Rey: una visión crítica de la transición española, Temas de Hoy, Madri, 2001. ISBN 84-8460-104-8

Ligações externas

Pablo Castellano sobre Pablo Iglesias

Políticos da Espanha
Advogados da Espanha
Marxistas da Espanha